Конфедерация трудящихся Венесуэлы () — одно из ведущих профсоюзных объединений Венесуэлы. Основана в 1947 году. Традиционно является союзником социал-демократической партии Демократическое действие, в целом следуя её политике. Входит в Международную конфедерацию профсоюзов.

Конфедерация трудящихся Венесуэлы с самого начала правления президента Венесуэлы Уго Чавеса была его последовательным противником. В 2001 году, через два года после своего первого избрания в президенты, Чавес приказал Конфедерации провести первые в её истории прямые выборы руководства. Хотя Верховный суд отказался заверять результаты, победитель выборов Карлос Ортега стал президентом. Международная организация труда (МОТ) и Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) осудили вмешательство Чавеса в дела свободных профсоюзов.

КТВ совместно с Федерацией торговых и производственных палат и ассоциаций Венесуэлы () четыре раза выступала в качестве главного организатора общенациональных забастовок с требованием удалить Чавеса от власти. Среди прочего, профобъединение поддержало попытку государственного переворота в апреле 2002 года и «Паро Петролеро» — одну из самых длинных всеобщих забастовок / локаутов в истории страны (декабрь 2002 — февраль 2003). В 2002 и 2003 годах КТВ получала финансирование от Национального фонда демократии через Американский центр международной рабочей солидарности — некоммерческой организации, связанной с АФТ — КПП.

В 2003 году ряд деятелей КТВ из числа сторонников Чавеса при поддержке правящей партии Движение за Пятую республику создали новое профсоюзное объединение, названное Национальный союз трудящихся Венесуэлы (), в которое перешли ряд профсоюзов, ранее входивших в Конфедерацию трудящихся.

Примечания

Ссылки 
 

Профсоюзы Венесуэлы